Typ 112 oder Type 112 steht für:

 Peugeot Typ 112, Automodell der Marke Peugeot
 Typ 112, werksinterne Bezeichnung des Fiat 1800
 Type 112 Virginia Mk VII, britischer Doppeldecker, siehe Vickers Virginia #Versionen